Guadalupe (prononcé [ɡwaðaˈlupe] en espagnol, [gwadalupe] gouadaloupé en français) est un toponyme ainsi qu'un prénom espagnols et portugais.

Il fait initialement référence à la rivière Guadalope (río Guadalope) affluent droit du grand fleuve Èbre en Espagne et dont le nom provient de l'arabe wadi-al-lub signifiant la « rivière aux cailloux noirs ». La francisation du toponyme a donné le terme .

Hydronymes 
 Guadalupe, affluent espagnol de l'Èbre
  ou Gadalupejo, affluent espagnol du Guadiana
 Guadalupe River (Texas), fleuve texan
 , rivière californienne

Religion 
 Notre-Dame de Guadalupe, nom donné à la statue mariale trouvée au  au lieu où fut construite une chapelle puis le Monastère royal de Santa María de Guadalupe
 Notre-Dame de Guadalupe, nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène des Amériques en 1531

Prénom 
 Guadalupe est un prénom féminin, dont le diminutif très courant dans les pays hispanophones est Lupita (prononcer Loupita); si bien que Lupita est considéré comme un prénom à part entière, fêté comme Guadalupe le 12 décembre.

Toponymes 

 
 

 Guadalupe, quartier de la ville de Rio de Janeiro
 Guadalupe, municipalité de l’État du Piauí.

 Guadalupe, ville du département de Antioquia
 Guadalupe, ville du département de Huila
 Guadalupe, ville du département de Santander

 Guadalupe, ville dans la province de San José
 Guadalupe, ville dans la province de Cartago

 Guadalupe, municipalité de la province de Cáceres où se situe le monastère royal de Santa María de Guadalupe

 Guadalupe, ville d'Arizona
 Guadalupe ville de Californie dans le comté de Santa Barbara
 Comté de Guadalupe, situé dans l'État du Nouveau-Mexique
 Comté de Guadalupe, situé dans l'État du Texas
 Parc national des Guadalupe Mountains, à l'est de l'État du Texas

 Île Guadalupe, dans l'océan Pacifique, le point le plus à l'ouest du territoire mexicain, rattachée à la Basse-Californie
 Guadalupe – commune dans l'État de Chihuahua
 Guadalupe – ville du Nuevo León
 Guadalupe – commune dans l'État de Zacatecas
 Guadalupe (Mexico) – ancienne appellation du mont Tepeyac, au pied duquel lequel se trouve la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico qui commémore les apparitions.

 Guadalupe - ville de la Région de La Libertad

 Guadalupe, siège du district de Lobata

Constructions 
 Monastère royal de Santa María de Guadalupe, monastère espagnol dédié à Notre-Dame de Guadalupe
 Basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico, dédiée à Notre-Dame de Guadalupe

Télévision 
 Guadalupe, série télévisée américaine (1993-94).

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de monument